Евге́ний Никола́евич Маке́ев (28 апреля 1928 — 23 марта 2008) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений МГИМО МИД СССР (1950). На дипломатической работе с 1950 года.
 В 1950—1951 годах — сотрудник Посольства СССР в Китае.
 В 1951—1953 годах — сотрудник Генерального консульства СССР в Тяньцзине (Китай).
 В 1953—1960 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1960—1964 годах — первый секретарь, советник Постоянного представительства СССР при ООН.
 В 1964—1967 годах — заместитель постоянного представителя СССР при ООН.
 В 1967—1968 годах — заместитель заведующего II Европейским отделом МИД СССР.
 В 1968—1971 годах — заведующий II Европейским отделом МИД СССР.
 В 1971—1980 годах — заместитель постоянного представителя СССР при ООН.
 В 1980—1986 годах — заведующий Отделом международных организаций МИД СССР.
 С 1 августа 1986 по 19 октября 1993 года — постоянный представитель СССР/России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
 С 1986 года — в отставке.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол.

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени.
 Орден Дружбы народов.
 Орден «Знак Почёта».

Семья 
Был женат, двое детей.

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 173—174.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Биография на сайте Центра военно-политических исследований МГИМО

Выпускники МГИМО
Постоянные представители СССР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве
Постоянные представители Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве